Unter der Bezeichnung Panzerkampfwagen VI waren in der Reichswehr und der Wehrmacht drei verschiedene Typen bekannt:

 ein Prototyp der Reichswehr, siehe Panzerkampfwagen VI SLT
 Panzerkampfwagen VI "Neubaufahrzeug"
 zwei bekannte Kampfpanzer der Wehrmacht, siehe Panzerkampfwagen VI Tiger und Panzerkampfwagen VI Tiger II